Großsteingrab Krogenlund steht für:

 Großsteingrab Krogenlund 1
 Großsteingrab Krogenlund 2
 Großsteingrab Krogenlund 3
 Großsteingrab Krogenlund 4
 Großsteingrab Krogenlund Afd.71
 Großsteingrab Krogenlund Afd.172